Nakken ist der Familienname folgender Personen:

 Marius Nakken (* 1993), norwegischer Automobilrennfahrer
 Nora Emilie Nakken (* 1998), norwegische Model und Schönheitskönigin
 Willem Carel Nakken (1835–1926), niederländischer Maler, Zeichner und Aquarellist